Burroughs puede referirse a:
 Burroughs, cráter de Marte.
 Burroughs Corporation, empresa de informática.
 Burroughs B2000, serie de máquinas informáticas de Burroughs Corporation.
 Edgar Rice Burroughs (1875-1950), novelista estadounidense.
 Grandes sistemas de Burroughs, computadoras de Burroughs Corporation.
 John Burroughs (1837-1921), naturalista y ensayista estadounidense.
 William Burroughs, (1914-1997) novelista estadounidense.